Die Liga II 2009/10 war die 70. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 2009 und endete am 12. Juni 2010. Von Anfang Dezember 2009 bis Ende Februar 2010 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren FC Victoria Brănești, Sportul Studențesc, FCM Târgu Mureș und Universitatea Cluj.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die fünf letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Fußballsaison 2009/10
2009 10